Rodina  heißt auf bulgarisch und russisch Mutterland und steht für:
 Rodina, Partei in Russland
 Rodina-Klasse, eine Schiffsklasse
 Mütterchen Russland, auch Mutter Heimat (Родина-Мать, Rodina-Mat) genannt
 Mutter-Heimat-Statue (Wolgograd), offiziell Statue Mutter Heimat ruft (Скульптура «Родина-мать», Skulptura «Rodina-mat'») genannt
 Rodina R005, Armbanduhr
 Rodina (Schiff, 1922), Frachtschiff von 1922, das die Societé Commerciale Bulgare de Navigation à Vapeur 1935 gekauft hat
 Rodina (Schiff, 1944), ein bulgarisches Frachtschiff der Jahre 1946–1976

Rodina ist der Familienname folgender Personen:
 Irina Wiktorowna Rodina (* 1973), russische Judoka
 Jelena Rodina (* 1967), russische Hochspringerin, siehe Jelena Wiktorowna Guljajewa
 Jewgenija Sergejewna Rodina (* 1989), russische Tennisspielerin
 Olena Rodina (* 1975), ukrainische Skilangläuferin

Siehe auch:
 Rodinia, Superkontinent im Proterozoikum, Name abgeleitet von Rodina